Teatre Romea de Barcelona
 Teatro Romea de Madrid
 Teatro de Romea de Múrcia